BXO peut faire référence à :
 , une maladie de peau affectant les parties génitales mâles ;
 .

Code IATA des aéroports